Герб Заставновского района — герб Заставнивского района Черновицкой области Украины.

Автор — А. Гречило.

Описание 
Гербовый щит закруглен. Посередине щита изображена серебряная стропила, в верхнем зелёном поле — два золотых буковых орешка, в нижнем синем — золотой карп.

Щит с гербом поддерживают с правой стороны золотой лев с красным языком, с левой — золотой бык с красными рогами. Щит увенчан золотой короной, под щитом размещена зелёная лента с надписью золотыми буквами «Заставнивский район».

Символика 
 Буковые орешки указывают на принадлежность района Черновицкой области.
 Белая (серебряная) стропила символизирует реку Днестр, что протекает по территории района.
 Золотой карп олицетворяет природные богатства местности.
 Бык является символом Буковины.
 Лев — символ Галиции.
 Корона символизирует растительность региона.

Примечания 

Гербы Черновицкой области
Гербы районов Украины
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением карпа
Гербы с львами-щитодержателями
Гербы с быками-щитодержателями
Гербы с изображением бука